Kassow steht für:

Geografische Objekte
 Kassow, Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Namensträger
 Achim Kassow (* 1966), deutscher Versicherungs- und Bankmanager
 Luise Kassow-Lange (1878–1968), deutsche Malerin
 Ole Kassow (Ruderer) (* 1935), dänischer Ruderer und Olympiateilnehmer 
 Ole Kassow (Sozialunternehmer) (* 1966), dänischer Sozialunternehmer, Initiator von Radeln ohne Alter
 Samuel Kassow (* 1946), US-amerikanischer Historiker, Hochschullehrer und Autor